Пара-метоксиметамфетамин — химическое соединение класса амфетаминов
 Полиметилметакрилат — прозрачный пластик, используется в качестве резиста в технологии полупроводников